Ruuttilammi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ruuttilammi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Ruuttilammi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Ruuttilammi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 732680-186645), sjö i Haparanda kommun, 
Ruuttilammi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 733882-186269), sjö i Haparanda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn